Moselle Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Moselle Open rozgrywany w dniach 16–22 września 2019 roku w Metz na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 586 140 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 we Francji
2019 w tenisie ziemnym